Banier ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Banier (1673–1741), französischer Altertumsforscher, Übersetzer und Geistlicher
 François-Marie Banier (* 1947), französischer Schriftsteller und Fotograf
 Johan Banér (Johan Banier; 1596–1641), schwedischer Feldmarschall im Dreißigjährigen Krieg

Siehe auch:
 Bannier
 Panier